Базилєв — прізвище. Жіноча форма — Базилєва.

Відомі носії 
 Базилєв Микола Іванович (1914–1988) — український живописець і графік.
 Базилєв Сергій Миколайович (1952) — український живописець.

Прізвища